Een verkeersweg:
 N894 (België)
 N894 (Nederland), zie Provinciale weg 894

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing